Naturgesetz steht für:

 Naturgesetz als Beschreibung von Regelmäßigkeiten in der Natur
 ein physikalisches Gesetz 
 Naturgesetz Partei, deutsche Kleinpartei

Siehe auch:
 Naturrecht in der Rechtsphilosophie